Макгрегор, Роберт Рой — национальный герой Шотландии
 Макгрегор, Роберт Билсэнд — британский пловец, призёр Олимпийских игр 1964 года.